Szily János (1735–1799)  szombathelyi püspök
 Szily János (?–1800) római katolikus pap és író